Jervolino, teilweise auch in der Schreibweise Iervolino, ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Raffaele Jervolino (1890–1985), italienischer Politiker und mehrfacher Minister
 Maria De Unterrichter Jervolino (1902–1975), italienische Politikerin und Staatssekretärin
 Rosa Russo Jervolino (* 1936), italienische Politikerin und Bürgermeisterin von Neapel
 Walther Jervolino (1944–2012), italienischer Maler
 Domenico Jervolino (* 1946), italienischer Politiker und Philosoph